Lars Thomsen ist der Name folgender Personen:

* Lars Thomsen (Koch), dänischer Koch und Unternehmer, siehe Den Røde Cottage 
 Lars Thomsen (Zukunftsforscher) (* 1968), deutscher Zukunftsforscher und Unternehmer 
 Lars Thomsen (Fußballspieler) (* 1972), dänischer Fußballspieler